Heaven's Gate kan syfta på:

 Heaven's Gate (religiös grupp) – en amerikansk domedagssekt som upplöstes 1997
 Heaven's Gate (film) – en amerikansk film från 1980 i regi av Michael Cimino
 Heaven's Gate (låt) – en låt på albumet If I Ever Die från 2006 av Thomaz
Heaven's Gate (album) - ett album av det norska Power metal-bandet Keldian.